Deux navires de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Tenby:
 Le HMS Tenby (J34) était un dragueur de mines de la classe Bangor lancé en 1941 et vendu en 1948.
 Le HMS Tenby (F65) était une frégate de la classe Whitby lancée en 1955. Elle a été vendue à la marine pakistanaise en 1975 mais n'a pas été reprise et a été vendue pour être mise à la casse en 1977.